Амберьё-ан-Бюже () — кантон во Франции, находится в регионе Рона-Альпы. Расположен в департаменте Эн. Входит в состав округа Белле. Население кантона на 2007 год составляло 21 226 человек.

Код кантона 0101. Всего в кантон Амберьё-ан-Бюже входят 8 коммун, из них главной коммуной является Амберьё-ан-Бюже.

Коммуны кантона 

 Сен-Морис-де-Реман — население 664 чел.
 Сен-Дени-ан-Бюже — население 2053 чел.
 Дувр — население 915 чел.
 Шато-Гайар — население 1668 чел.
 Беттан — население 707 чел.
 Амброне — население 2241 чел.
 Амберьё-ан-Бюже — население 12 709 чел.

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 21 226 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Эн